Латовка — название населённых пунктов на Украине:

 Латовка — село в Беляевском районе Одесской области.
 Латовка — село в Широковском районе Днепропетровской области.